Аллсвенскан 1937/1938 () — 14-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 1 августа 1937 года и закончился 29 мая 1938 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1937/1938
Швеция
Спорт в Швеции в 1938 году
Футбол в Европе в 1938 году
Спорт в Швеции в 1937 году